Mălăești se poate referi la:

 Mălăești, Mureș
 Mălăești, Dolj
 Mălăești, Iași
 Mălăeștii de Sus, Prahova
 Mălăeștii de Jos, Prahova

Nume de familie 
 Paul Popescu-Mălăești (n. 1904 - d. 1981), un inginer român, pionier al radioamatorismului românesc

Vezi și 
 Mălăele (nume de familie)
 Mălădia (dezambiguizare)
 Mălăiești (dezambiguizare)